Leffler:
 Magnus Gösta Mittag-Leffler
 28394 Mittag-Leffler
 o Instituto Mittag-Leffler